Ashburton River ist der Name folgender Flüsse:

 Ashburton River (Indischer Ozean), Fluss zum Indischen Ozean in Westaustralien
 Ashburton River/Hakatere, Fluss in der Region Canterbury auf der Südinsel von Neuseeland (in der  als Ashburton River (Hakatere) zu verlinken)